Antarmurkhi é um termo sânscrito que significa olhar para o interior.

O processo ascendente de reabsorção dos Tattwas na Prakriti, de acordo com o Shankhya. Oposto ao bahi murkhi (olhar para o exterior).
Pode ser caracterizado pela emanação da energia no corpo e a sua manifestação na esfera incorporea.

Ligações externas
 Explicação em Português

Ver também
Prakriti

Literatura da Índia
Hinduísmo
Mitologia hindu